John Perceval (1. baronet Perceval of Kanturk) (1629–1665)
 John Perceval (3. baronet Perceval of Kanturk) (1660–1686)
 John Perceval (1. hrabia Egmont) (1683–1748)
 John Perceval (2. hrabia Egmont) (1711-1770) – brytyjski arystokrata i polityk
 John Perceval (3. hrabia Egmont) (1738–1822)
 John Perceval (4. hrabia Egmont) (1767–1835)